Streitbach steht für

Orte:

 Streitbach (Gemeinde Schweiggers), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Schweiggers im Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Gewässer:
 Streitbach (Benzenbach), vielleicht auch Breitbach, rechter Zufluss des Benzenbachs zwischen Benzenhof und Rappoltshofen, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Streitbach, Unterlaufname des Asterholzbachs, rechter Zufluss der Böhmischen Schwarzach nach Hirschhöf, Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Streitbach, Oberlaufname des Ilsbachs bei Flensungen, Gemeinde Mücke, Vogelsbergkreis, Hessen
 Streitbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers bei Fach, Gemeinde Obergröningen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse des Kochers
 Streitbach (Marbach), linker Quellbach des Marbaches bei Ebersberg, Stadt Erbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Streitbach (Zeußelbach), linker Zufluss des Zeußelbachs (zur Schlossauer Ohe, zum  Schwarzen Regen) bei Pometsau, Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Streitbach (Wildbach), linker Zufluss des Wildbachs (zur Laßnitz) in Wildbach, Stadt Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

mit Namensbestandteil Streitbach:
 Hebenstreitbach, linker Zufluss der Ramsauer Ache bei der Hebenstreitmühle, Gemeinde Bischofswiesen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Streilbach
 Streitgraben